Вашингтон-Сквер-парк ():

 Вашингтон-Сквер-парк — общественный парк в районе Гринвич-Виллидж на Манхэттене, штат Нью-Йорк, США.
  — парк в Чикаго, штат Иллинойс, США.